Gorra ima više značenja:
 Gorra, Asti
 Gorra, Cuneo
 Gorra, Genoa
 Gorra, Savona